Katyn (plaats), een Russisch dorp nabij Smolensk 
 Bloedbad van Katyn, bloedbad onder Poolse burgers in 1940
 Katyń (film), een film over het bloedbad uit 2007
 Oorlogsbegraafplaats in Katyn, Poolse militaire begraafplaats

Zie ook 
 Khatyn of Chatyn, een voormalig Wit-Russisch dorp